Die Abkürzung TVE bezeichnet:
 die Transrapid-Versuchsanlage Emsland
 den Bereich Televisión Española der Radiotelevisión Española
 den osttimoresischen Fernsehsender Televisão Educação Timor
 den Turnverein Emsdetten und die diesem Verein zugehörige Handball-Mannschaft in der 2. Bundesliga Nord.

TVE